Lechtchiov  est le nom slave de plusieurs personnes en russe : Лещёв :
 Albert Lechtchiov (1971-) joueur de hockey sur glace russe.

Homonymie de patronyme
Patronyme russe